Индийский ушастый гриф () — вид хищных птиц. Образует монотипичный род ушастые грифы, или индийские ушастые грифы ().

Распространён в Азии, на территории Индии, Пакистана, Непала, Бутана, Бангладеш, Китая, Мьянмы, Таиланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама. Очень редкая птица, состояние популяции которой IUCN оценивается как критическое.

Длина тела — 75—85 см, длина крыла — 67—62 см, масса — 4—5,5 кг.

Оперение тёмно-бурое. На свободной от перьев голове свисающие кожные складки ярко-красного цвета.

Ведёт одиночный образ жизни. Населяет леса и редколесья, сельскохозяйственные земли.

Питается падалью.

Примечания

Литература 
 

Грифовые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1786 году
Монотипические роды птиц